Albert Geng ist der Name folgender Personen:

* Albert Geng (Sportfunktionär), Schweizer Sportfunktionär 
 Albert Geng (Heimatforscher) (* 1938), deutscher Heimatforscher